Liberté dans le monde est une enquête et un rapport annuels de l'ONG Freedom House  qui mesure le degré de libertés civiles et de droits politiques dans chaque nation et dans les territoires importants liés et contestés du monde entier.

Légende 
 * : Démocraties électorales
 DP : Droits politiques
 LC : Libertés civiles
 Libre : libre, partiellement libre, pas libre

Afrique sub-saharienne

Amériques

Asie-Pacifique

Eurasie

Europe

Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Note: Les pays du Moyen-Orient que sont la Turquie, Chypre, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie se trouvent dans les sections «Europe» et «Eurasie» du rapport Liberté dans le monde de Freedom House .

Articles connexes 
 Série de données Polity

Références

Bibliographie 
  Individuals can download the complete  report (pdf format) for private use.

Liens externes 
 Freedom in the World 2018 - en ligne à Freedom House
 Freedom in the World 2017 - en ligne à Freedom House
 Freedom in the World 2016 - en ligne à Freedom House
 Freedom in the World 2015 - en ligne à Freedom House
 Freedom in the World 2014 - en ligne à Freedom House
 Freedom in the World 2013 - en ligne à Freedom House
 

Droits de l'homme
Pages avec des traductions non relues